Joseph Albert Alberdingk Thijm (1820-1889) – scrittore olandese
 Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm, noto con lo pseudonimo di Lodewijk van Deyssel (1864-1952) – scrittore e critico letterario olandese
 Peter Paul Maria Alberdingk Thijm (1827-1904) – scrittore, storico e accademico olandese
 Robert Alberdingk Thijm (n. 1965) – sceneggiatore olandese